Louis Ernst er navnet på flere personer:

 Louis Ernst (officer) (1863-1947) – dansk officer (Louis Jacob Marius Ernst)
 Louis Ernst (sagfører) (1885-1977) – dansk overretssagfører